Салакка () — род растений семейства , в состав которого входит около 20 видов, произрастающих в Индонезии, Малайзии, Мьянма, Таиланде, Китае, на Филиппинах, в северо-восточной части Индии.

Двудомные пальмы с очень коротким стволом. Листья длиной до 6—8 метров, c покрытыми колючками черешками. У большинства видов листья перистые, хотя имеются виды и с нерассечёнными листьями. Плоды овальные или грушевидные, с чешуйчатой кожурой, содержат 1—3 семени.

Плоды многих видов салакки съедобны. Наиболее известны плоды салака (Salacca zalacca), которые называют также «змеиными фруктами» за характерный вид кожуры, покрытой чешуйками, придающими ей сходство со змеиной кожей. Этот вид широко распространён в культуре в Юго-Восточной Азии, хотя за её пределы экспортируется редко.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 22 вида:

Примечания 

Пальмы
Флора Азии